Poczobuty – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Koniuchy
 Poczobuty − wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki